A Rodovia PR-662 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná, que faz a ligação entre a rodovia BR-373 e a Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga (também conhecida como Salto Segredo), passando pela cidade de Foz do Jordão.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 13 km, podendo ser dividida em 3 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 13,0 km (100,00%)

Extensão duplicada: 1,2 km (9,23%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná